Antonin Jean Desormeaux ( – ) est un médecin et inventeur français, fils de Marie-Alexandre.
Julien-Charles Baguenier Desormeaux, (, Brée – † ) est un milicien français qui prit part à la guerre de Vendée.
Louis-Jean-Baptiste-Étienne Baguenier Desormeaux (, Chammes – , Maulévrier) est un militaire français qui participa à la guerre de Vendée du côté des insurgés.
Marie-Alexandre Desormeaux (1778–1830) est un médecin et inventeur français, père d'Antonin Jean.
Mélissa Désormeaux-Poulin (1982–) est une actrice québécoise. 
Rolande Désormeaux (1926–1963) est une interprète, accordéoniste et animatrice de radio et de télévision née à Montréal.

Voir aussi 
 Adam Dollard des Ormeaux, (1635, à Ormeaux – 1660, Long-Sault), héros de Nouvelle-France.
 Dollard-des-Ormeaux, ville du Québec.

Patronyme normand